Тайфонте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північний схід від Парижа, 85 км на південний схід від Ам'єна, 55 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 111 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 268,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тайфонтен на сайті французького Національного інституту географії
 Тайфонтен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тайфонтен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тайфонтен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тайфонтен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена